Чемпионат Европы по академической гребле 1895 года проходил на канале Брюгге-Остенде в бельгийском городе Остенде 15 сентября. Соревнования проводились только среди мужчин, участвовало четыре класса лодок (M1x, M2 +, M4 +, M8 +).

На Конгрессе FISA, состоявшемся 14 и 15 сентября, были представлены пять стран.

Медальный зачет

Примечания 

Спорт в Европе в 1895 году
Академическая гребля в Бельгии
Международные спортивные соревнования в Остенде
Чемпионаты Европы в 1895 году